

Населені пункти та їхні частини
 Заблоце — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Заблоце — село в гміні Жуковіце Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Заблоце — село в гміні Новоґродзець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Заблоце — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заблоце — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заблоце — село в гміні Маркушув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Заболоття (Заблоце) — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — село в гміні Туробін Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Заблоце — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Заблоце — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Заблоце — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Заблоце — село в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заблоце — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Заблоце — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Заблоце — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Заблоце — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Заблоце — село в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Заблоце — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заблоце — село в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Заблоце — частина міста Рейовець-Фабричний в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Заблоце — частина міста Тарнів в Малопольському воєводстві
 Заблоце — частина міста Устрики-Долішні в Бещадському повіті Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина міста Живець у Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Заблоце — частина села Гурка-Заблоце (Ґурка-Заблоце) в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — частина села Бокінка-Крулевська в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — частина села Ґославиці в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заблоце — частина села Станіслав-Ґурни в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заблоце — частина села Седлішовиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заблоце — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заблоце — частина села Чуліце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заблоце — частина села Лящини в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина села Дубно (Дембно) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина села Поремби-Купенські в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина села Боброва в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина села Устянова (Устянова-Ґурна) в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина села Болестрашичі (Болестрашице) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — частина села Сьвйонтники в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заблоце — частина села Самборово в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заблоце — колонія в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Заблоце — колонія в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Заблоце — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заблоце — колонія в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заблоце — осада в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Заблоце — осада в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Заболоття

Примітки